Мака́рьевский уезд — название административно-территориальных образований 2-го уровня в Российской империи и РСФСР.

Список 
 Макарьевский уезд — в Костромской губернии.
 Макарьевский уезд — в Нижегородской губернии.

См. также 
 
 
 
 Макарьевское сельское поселение